Ezquerra steht für:
 
Personen:
 Carlos Ezquerra (* 1947), spanischer Comiczeichner
 Fédérico Ezquerra (1909–1986), spanischer Radrennfahrer
 Jesús Ezquerra (* 1990), spanischer Radrennfahrer
 Leandro Ezquerra (* 1986), uruguayischer Fußballspieler
 Miguel Ezquerra (um 1903–1984), spanischer Soldat, Mitglied der Falange Española sowie Freiwilliger der Waffen-SS
 Wilson Ezquerra (* 1958), uruguayischer Politiker, Hochschullehrer, Fußballfunktionär und Unternehmer

Orte:
 Ezquerra (Burgos), Stadt in der spanischen Provinz Burgos